Okręty US Navy o nazwie USS "Key West":
 Pierwszy USS "Key West" (1862) był parowcem używanym przez Union Navy w czasie wojny secesyjnej.
 Drugi USS "Key West" (PF-17) był fregatą typu Tacoma. Zwodowany w 1943, zezłomowany w 1947.
 Trzeci USS "Key West" (SSN-722) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles.

Key West